Gonzalo Sorondo (1979-), footballeur uruguayen ;
 Michel Sorondo (1919-1976), joueur français de rugby à XV.

Sorondo peut également faire référence à la bataille navale éponyme, livrée entre les escadres républicaines et royalistes les 25 et , pendant la guerre d'indépendance du Venezuela, à proximité de Sorondo.